Шкурин — прізвище. Відомі носії: 
 Шкурин Віктор Георгійович (нар. 1932) — український режисер-документаліст. Народний артист України (2002).
 Шкурин Ігор Вікторович (нар. 1956) —  український актор, режисер.
 Шкурин Павло Сергійович (1789—1856) — генерал-майор, учасник Вітчизняної війни 1812 року.

Прізвища